Святослав Васильевич Олейник (; род. 4 декабря 1975 г., Днепропетровск) — украинский юрист, политик. Народный депутат 5—6 созывов. Близкий соратник Игоря Коломойского, председатель Днепропетровского областного совета с 8 ноября 2019 года по 16 декабря 2020 года.

Биография 
В 1998 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «правоведение». В 2009 году — факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета.

В 1997 году женился; жена — Олейник Варвара Александровна.

В 1998—2005 годах Святослав Олейник работает в органах прокуратуры. Неоднократно исполняет обязанности прокурора города Днепропетровска. Его работа в прокуратуре ознаменовалась серией резонансных уголовных дел, связанных с хищением коммунальной собственности и бюджетных средств. К уголовной ответственности были привлечены чиновники разных рангов.
В 2005 году Святослав Олейник уволился из органов прокуратуры по собственному желанию и начал частную адвокатскую деятельность.

Политическая деятельность 
В 2006 году Святослава Олейник избран народным депутатом Украины.

В 2007 году на внеочередных выборах переизбран в парламент.

Автор десятков законопроектов, среди которых — законы, посвященные внедрению дополнительных мер по защите прав человека в уголовном процессе, а также упорядочению системы досудебного следствия на Украине.

В 2010 году Святослав Олейник возглавил политическую партию «Україна Майбутнього», которая приняла решение участвовать в выборах депутатов местных советов, сельских, поселкових и городских председателей на территории Днепропетровской области.

По результатам местных выборов 2010 года «Україна Майбутнього» провела в местные советы разных уровней в Днепропетровской области 40 депутатов.

Примечания

Ссылки 
 Народний депутат України V скликання 
 Народний депутат України VI скликання 
 Блог на Украинской правде 

Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Выпускники Днепровского национального университета
Выпускники факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета